Драк:

 Драк — река на юго-востоке Франции.

Персоналии 
 Драк, Лиза Джо (более известна как Риэ́ль Ха́нтер; род. 1964) — американская актриса, сценарист и продюсер.
 Драк, Матвей Ильич (1887—1963) — советский художник.